Спурій Постумій Альбін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Постуміїв, його гілки Альбінів:
 Спурій Постумій Альбін Регіллен — військовий трибун з консульською владою 394 року до н. е., цензор 380 року до н. е.
 Спурій Постумій Альбін — дворазовий консул 334 і 321 років до н. е.
 Спурій Постумій Альбін — консул 186 року до н. е.
 Спурій Постумій Альбін Павлул — консул 174 року до н. е.
 Спурій Постумій Альбін Магн — консул 148 року до н. е.
 Спурій Постумій Альбін — консул 110 року до н. е.

Див. також 
 Постумії